

События 
 Консулы Прокул Геганий Мацерин и Тит Менений Ланат (по Т.Ливию Луций М. Л.). Эдил Луций Минуций.
 Капуя захвачена сабеллами.
 Подавление восстания сикелов на Сицилии.
 440/439 — Афинский архонт-эпоним Морихид.
 Мятеж на Самосе против Афин.
 Договор Афин и Леонтин.
 Ок. 440 — Строительство Одеона в Афинах.

Родились 
 (примерно) Андокид — афинский оратор, общественный и политический деятель.
 Парисатида (жена Дария) — дочь Артаксеркса I и вавилонянки Андии.
 У Ци — великий китайский полководец и государственный деятель.

Скончались 
 Левкипп (род. ок. 500), философ-материалист.
 Мегабиз (сын Зопира) — персидский военачальник во времена державы Ахеменидов.

См. также

Примечания